Cunrad ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Cunradi, auch Caspar Cunrad (1771–1633), deutscher Mediziner, Historiker und Lyriker
 Christian Cunrad (1608–1671), deutscher  Arzt und Dichter, Sohn von Caspar Cunradi
 Johann Henrich Cunrad (1612–1685), deutscher  Jurist und Historiker, Sohn von Caspar Cunradi

Siehe auch:
 Christiana Cunradina (1591–1625), deutsche Kirchenlieddichterin, Ehefrau von Caspar Cunradi
 Conrad (Begriffsklärung)